

Patronymes 
Bettencourt est un nom de famille du nord de la France.

Quelques dénommés Bettencourt célèbres :
 Famille Bettencourt, famille d'industriels français
 Nuno Bettencourt (1966-), guitariste et compositeur américain.

Il est également porté au Portugal, surtout dans les îles des Açores et Madère. Au Portugal et dans les pays hispaniques, les variantes Betencourt, Betancourt, Bitencourt, Betancour et  Betancur sont aussi utilisées. 

La famille Betancourt des Açores a donné plusieurs personnalités importantes au Portugal et en Amérique latine, dont :
 Íngrid Betancourt (1961-), femme politique franco-colombienne.
 Rómulo Betancourt (1908-1981), président du Venezuela de 1945 à 1948 et de 1959 à 1964.

Autres orthographes 

 Jean de Béthencourt, explorateur normand.
 Paulo Bitencourt (1966-), musicien et écrivain autrichien né au Brésil.

Toponymes 
 Bettencourt-Rivière est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.
 Bettencourt-Saint-Ouen est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.

Voir aussi 
Bettenhoffen, hameau de la commune française de Gambsheim, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
Bettenhoven, quartier à Titz, Rhénanie du Nord-Wesphalie

Homonymie de patronyme